Kraftwerk steht für:
 Kraftwerk, Anlage zur Stromerzeugung
 Kraftwerk (Band), deutsche Elektropop-Musikgruppe
 Kraftwerk (Album), Musikalbum der Musikgruppe Kraftwerk
 KraftWerk – Dresdner Energiemuseum, Technikmuseum in Dresden
 Eisenwerk Kraft, ehemaliges Eisenhüttenwerk in Stettin

Siehe auch: